Lista delle città delle Hawaii, Stati Uniti d'America, comprendente i soli census-designated place (CDP) dello stato. Le isole Hawaii infatti sono l'unico stato privo di amministrazioni comunali, in luogo delle quali vi sono le amministrazioni delle contee. 
    
I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e ad una stima del 01-07-2007 per la sola Honolulu.

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Hawaii